Het Italiaans Open van 2013 is de 70ste editie van dit golftoernooi. De officiële naam is het 70o Open d'Italia Lindt. Het werd van 19-22 september 2013 voor het eerst sinds 1999 gespeeld op de Golf Club Torino, die meestal La  Mandria wordt genoemd. Het prijzengeld is € 1.500.000. Het toernooi is gewonnen door de Fransman Julien Quesne

Resultaten

In de kolom OoM staat de plaats van de speler op de Order of Merit van de Europese Tour voor de aanvang van het toernooi.

Europese PGA Tour 2013
Golftoernooi in Italië
Sportevenement in Turijn